Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2020-21 розпочалися 29 листопада у фінському й завершаться на десятому етапі в норвезькому Голменколлені. Всього в програмі кубка світу заплановано 10 спринтерських гонок. Малий кришталевий глобус спринтерського заліку виборов француз Мартен Фуркад, який завершив кар'єру.

Формат змагань 
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 10 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсмен повинен розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень він пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністи стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2019–20

Призери етапів

Нарахування очок

Підсумкова таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2020-21
2020 у біатлоні
2021 у біатлоні